|-
|(36501)||2000 QB57|| align=right|14,3|| align=right|2,801|| align=right|0,104|| align=right|17,98|| align=right|4,687||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36502)||2000 QM57|| align=right|15,7|| align=right|2,196|| align=right|0,143|| align=right|5,45|| align=right|3,254||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36503)||2000 QV60|| align=right|16,1|| align=right|2,569|| align=right|0,104|| align=right|3,07|| align=right|4,118||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36504)||2000 QE61|| align=right|14,4|| align=right|3,060|| align=right|0,241|| align=right|11,70|| align=right|5,351||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36505)||2000 QQ64|| align=right|15,1|| align=right|2,294|| align=right|0,130|| align=right|6,60|| align=right|3,473||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36506)||2000 QS65|| align=right|15,8|| align=right|2,384|| align=right|0,142|| align=right|8,71|| align=right|3,680||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36507)||2000 QW66|| align=right|15,0|| align=right|2,951|| align=right|0,032|| align=right|12,60|| align=right|5,067||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36508)||2000 QP68|| align=right|15,9|| align=right|2,192|| align=right|0,047|| align=right|3,20|| align=right|3,246||MBA||27. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36509)||2000 QD69|| align=right|14,7|| align=right|2,624|| align=right|0,143|| align=right|4,11|| align=right|4,249||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36510)||2000 QM71|| align=right|14,7|| align=right|2,579|| align=right|0,172|| align=right|1,87|| align=right|4,142||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36511)||2000 QL72|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,070|| align=right|4,59|| align=right|4,579||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36512)||2000 QS72|| align=right|15,4|| align=right|2,402|| align=right|0,136|| align=right|1,94|| align=right|3,723||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36513)||2000 QG73|| align=right|16,3|| align=right|2,219|| align=right|0,015|| align=right|2,71|| align=right|3,305||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36514)||2000 QA74|| align=right|14,7|| align=right|2,854|| align=right|0,066|| align=right|5,82|| align=right|4,820||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36515)||2000 QJ74|| align=right|15,9|| align=right|2,389|| align=right|0,065|| align=right|6,30|| align=right|3,691||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36516)||2000 QV74|| align=right|14,3|| align=right|2,615|| align=right|0,110|| align=right|9,28|| align=right|4,228||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36517)||2000 QZ74|| align=right|15,4|| align=right|2,932|| align=right|0,102|| align=right|1,99|| align=right|5,019||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36518)||2000 QC77|| align=right|15,0|| align=right|2,910|| align=right|0,061|| align=right|2,26|| align=right|4,963||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36519)||2000 QU78|| align=right|14,6|| align=right|2,805|| align=right|0,113|| align=right|2,83|| align=right|4,696||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36520)||2000 QV78|| align=right|14,9|| align=right|2,401|| align=right|0,134|| align=right|8,54|| align=right|3,720||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36521)||2000 QR79|| align=right|13,6|| align=right|2,662|| align=right|0,183|| align=right|13,34|| align=right|4,343||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36522)||2000 QZ79|| align=right|14,9|| align=right|2,219|| align=right|0,174|| align=right|4,61|| align=right|3,306||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36523)||2000 QO80|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,026|| align=right|3,94|| align=right|4,190||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36524)||2000 QS80|| align=right|15,1|| align=right|2,555|| align=right|0,154|| align=right|2,69|| align=right|4,084||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36525)||2000 QV80|| align=right|16,3|| align=right|2,329|| align=right|0,121|| align=right|3,71|| align=right|3,553||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36526)||2000 QD81|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,166|| align=right|4,10|| align=right|3,730||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36527)||2000 QX81|| align=right|15,2|| align=right|2,751|| align=right|0,049|| align=right|2,96|| align=right|4,561||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36528)||2000 QU82|| align=right|16,4|| align=right|2,387|| align=right|0,185|| align=right|0,59|| align=right|3,687||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36529)||2000 QZ82|| align=right|15,3|| align=right|2,987|| align=right|0,089|| align=right|3,84|| align=right|5,161||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36530)||2000 QA83|| align=right|15,4|| align=right|2,542|| align=right|0,151|| align=right|5,60|| align=right|4,053||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36531)||2000 QF84|| align=right|15,9|| align=right|2,360|| align=right|0,149|| align=right|2,53|| align=right|3,625||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36532)||2000 QC87|| align=right|15,7|| align=right|2,478|| align=right|0,121|| align=right|5,84|| align=right|3,901||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36533)||2000 QF87|| align=right|15,7|| align=right|2,390|| align=right|0,066|| align=right|5,24|| align=right|3,695||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36534)||2000 QV87|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,116|| align=right|4,84|| align=right|4,700||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36535)||2000 QS88|| align=right|15,6|| align=right|2,317|| align=right|0,147|| align=right|3,74|| align=right|3,527||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36536)||2000 QO89|| align=right|14,9|| align=right|2,285|| align=right|0,169|| align=right|3,34|| align=right|3,453||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36537)||2000 QW89|| align=right|15,1|| align=right|2,728|| align=right|0,311|| align=right|3,51|| align=right|4,505||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36538)||2000 QD91|| align=right|15,1|| align=right|2,434|| align=right|0,200|| align=right|11,69|| align=right|3,796||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36539)||2000 QZ92|| align=right|15,3|| align=right|2,361|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|3,628||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36540)||2000 QB93|| align=right|13,9|| align=right|3,105|| align=right|0,200|| align=right|2,57|| align=right|5,470||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36541)||2000 QJ95|| align=right|16,0|| align=right|2,242|| align=right|0,058|| align=right|4,34|| align=right|3,357||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36542)||2000 QZ97|| align=right|14,4|| align=right|3,191|| align=right|0,167|| align=right|6,85|| align=right|5,699||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36543)||2000 QD98|| align=right|15,4|| align=right|2,546|| align=right|0,158|| align=right|6,75|| align=right|4,061||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36544)||2000 QK98|| align=right|14,4|| align=right|2,961|| align=right|0,070|| align=right|3,06|| align=right|5,095||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36545)||2000 QM98|| align=right|14,7|| align=right|2,330|| align=right|0,168|| align=right|6,43|| align=right|3,556||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36546)||2000 QN98|| align=right|14,7|| align=right|2,415|| align=right|0,110|| align=right|3,19|| align=right|3,752||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36547)||2000 QV98|| align=right|15,9|| align=right|2,274|| align=right|0,066|| align=right|7,71|| align=right|3,429||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36548)||2000 QN99|| align=right|15,4|| align=right|2,444|| align=right|0,171|| align=right|5,56|| align=right|3,821||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36549)||2000 QP99|| align=right|16,0|| align=right|2,372|| align=right|0,178|| align=right|3,69|| align=right|3,653||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36550)||2000 QM101|| align=right|14,7|| align=right|2,572|| align=right|0,165|| align=right|5,62|| align=right|4,124||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36551)||2000 QR101|| align=right|13,5|| align=right|3,180|| align=right|0,043|| align=right|9,82|| align=right|5,669||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36552)||2000 QH102|| align=right|14,5|| align=right|2,306|| align=right|0,177|| align=right|6,90|| align=right|3,502||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36553)||2000 QL102|| align=right|13,8|| align=right|2,788|| align=right|0,120|| align=right|13,54|| align=right|4,655||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36554)||2000 QD103|| align=right|14,1|| align=right|3,143|| align=right|0,252|| align=right|13,62|| align=right|5,571||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36555)||2000 QH103|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,138|| align=right|15,43|| align=right|4,156||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36556)||2000 QW104|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,167|| align=right|6,00|| align=right|4,614||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36557)||2000 QC105|| align=right|14,3|| align=right|3,074|| align=right|0,091|| align=right|11,61|| align=right|5,390||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36558)||2000 QP105|| align=right|15,7|| align=right|2,150|| align=right|0,134|| align=right|7,50|| align=right|3,152||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36559)||2000 QB106|| align=right|14,4|| align=right|2,459|| align=right|0,124|| align=right|12,34|| align=right|3,855||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36560)||2000 QP107|| align=right|14,7|| align=right|2,695|| align=right|0,069|| align=right|3,21|| align=right|4,423||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36561)||2000 QJ109|| align=right|15,2|| align=right|2,623|| align=right|0,106|| align=right|4,75|| align=right|4,247||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36562)||2000 QV109|| align=right|15,3|| align=right|2,554|| align=right|0,022|| align=right|3,64|| align=right|4,082||MBA||26. avgust 2000||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(36563)||2000 QW112|| align=right|15,1|| align=right|2,279|| align=right|0,202|| align=right|5,45|| align=right|3,439||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36564)||2000 QD116|| align=right|14,7|| align=right|2,631|| align=right|0,147|| align=right|4,93|| align=right|4,267||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36565)||2000 QG118|| align=right|15,2|| align=right|2,369|| align=right|0,132|| align=right|4,82|| align=right|3,645||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36566)||2000 QK119|| align=right|14,2|| align=right|2,429|| align=right|0,094|| align=right|7,42|| align=right|3,785||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36567)||2000 QF120|| align=right|15,7|| align=right|2,276|| align=right|0,114|| align=right|4,85|| align=right|3,434||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36568)||2000 QO120|| align=right|16,4|| align=right|2,217|| align=right|0,080|| align=right|4,39|| align=right|3,301||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36569)||2000 QB121|| align=right|14,1|| align=right|2,662|| align=right|0,158|| align=right|12,69|| align=right|4,342||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36570)||2000 QC121|| align=right|14,9|| align=right|2,535|| align=right|0,055|| align=right|5,17|| align=right|4,035||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36571)||2000 QQ121|| align=right|14,9|| align=right|2,596|| align=right|0,149|| align=right|3,16|| align=right|4,182||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36572)||2000 QR121|| align=right|13,5|| align=right|2,612|| align=right|0,101|| align=right|14,45|| align=right|4,221||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36573)||2000 QJ122|| align=right|15,6|| align=right|2,364|| align=right|0,084|| align=right|5,44|| align=right|3,634||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36574)||2000 QA123|| align=right|14,8|| align=right|2,429|| align=right|0,084|| align=right|6,07|| align=right|3,785||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36575)||2000 QH123|| align=right|14,2|| align=right|2,805|| align=right|0,235|| align=right|6,98|| align=right|4,698||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36576)||2000 QN123|| align=right|14,8|| align=right|2,431|| align=right|0,178|| align=right|4,65|| align=right|3,789||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36577)||2000 QX123|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,177|| align=right|5,20|| align=right|3,593||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36578)||2000 QQ124|| align=right|15,1|| align=right|2,326|| align=right|0,152|| align=right|8,23|| align=right|3,547||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36579)||2000 QT124|| align=right|16,2|| align=right|2,300|| align=right|0,056|| align=right|3,13|| align=right|3,487||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36580)||2000 QZ124|| align=right|15,8|| align=right|2,512|| align=right|0,115|| align=right|2,56|| align=right|3,981||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36581)||2000 QB125|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,096|| align=right|6,31|| align=right|3,343||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36582)||2000 QM126|| align=right|14,9|| align=right|2,614|| align=right|0,175|| align=right|9,30|| align=right|4,226||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36583)||2000 QP126|| align=right|15,0|| align=right|2,382|| align=right|0,121|| align=right|4,83|| align=right|3,676||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36584)||2000 QE127|| align=right|14,5|| align=right|3,093|| align=right|0,242|| align=right|17,06|| align=right|5,438||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36585)||2000 QJ127|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,193|| align=right|1,97|| align=right|3,818||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36586)||2000 QZ127|| align=right|14,4|| align=right|2,438|| align=right|0,109|| align=right|5,41|| align=right|3,807||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36587)||2000 QM128|| align=right|12,6|| align=right|3,010|| align=right|0,123|| align=right|14,58|| align=right|5,222||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36588)||2000 QA129|| align=right|16,1|| align=right|2,371|| align=right|0,077|| align=right|6,49|| align=right|3,649||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36589)||2000 QS129|| align=right|14,7|| align=right|2,291|| align=right|0,236|| align=right|8,99|| align=right|3,468||MBA||30. avgust 2000||Višnjan||K. Korlević
|-
|(36590)||2000 QG132|| align=right|15,4|| align=right|2,834|| align=right|0,085|| align=right|0,99|| align=right|4,770||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36591)||2000 QJ132|| align=right|15,3|| align=right|2,728|| align=right|0,093|| align=right|3,69|| align=right|4,506||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36592)||2000 QN132|| align=right|14,1|| align=right|3,065|| align=right|0,248|| align=right|16,50|| align=right|5,364||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36593)||2000 QR133|| align=right|15,0|| align=right|2,736|| align=right|0,070|| align=right|5,71|| align=right|4,524||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36594)||2000 QS133|| align=right|16,8|| align=right|2,159|| align=right|0,121|| align=right|5,86|| align=right|3,172||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36595)||2000 QD134|| align=right|15,2|| align=right|2,743|| align=right|0,290|| align=right|2,56|| align=right|4,543||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36596)||2000 QH134|| align=right|16,7|| align=right|2,260|| align=right|0,112|| align=right|3,32|| align=right|3,396||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36597)||2000 QB136|| align=right|15,5|| align=right|2,687|| align=right|0,181|| align=right|3,35|| align=right|4,405||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36598)||2000 QX137|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,139|| align=right|2,14|| align=right|5,158||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36599)||2000 QB138|| align=right|14,7|| align=right|2,309|| align=right|0,112|| align=right|6,89|| align=right|3,508||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36600)||2000 QP138|| align=right|14,3|| align=right|2,938|| align=right|0,075|| align=right|2,05|| align=right|5,034||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36601)||2000 QS138|| align=right|15,4|| align=right|2,480|| align=right|0,144|| align=right|1,91|| align=right|3,904||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36602)||2000 QS139|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,144|| align=right|3,40|| align=right|4,121||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36603)||2000 QY141|| align=right|15,3|| align=right|2,395|| align=right|0,200|| align=right|2,34|| align=right|3,706||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36604)||2000 QP142|| align=right|15,4|| align=right|2,560|| align=right|0,142|| align=right|3,55|| align=right|4,096||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36605)||2000 QT142|| align=right|14,4|| align=right|2,759|| align=right|0,041|| align=right|5,65|| align=right|4,581||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36606)||2000 QL143|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,102|| align=right|1,88|| align=right|4,854||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36607)||2000 QS143|| align=right|14,9|| align=right|2,312|| align=right|0,073|| align=right|6,80|| align=right|3,515||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36608)||2000 QY143|| align=right|15,0|| align=right|2,392|| align=right|0,170|| align=right|2,04|| align=right|3,699||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36609)||2000 QD144|| align=right|14,9|| align=right|2,907|| align=right|0,080|| align=right|2,79|| align=right|4,956||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36610)||2000 QR144|| align=right|15,3|| align=right|2,649|| align=right|0,040|| align=right|3,35|| align=right|4,310||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36611)||2000 QF145|| align=right|16,3|| align=right|2,225|| align=right|0,126|| align=right|3,82|| align=right|3,318||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36612)||2000 QQ145|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,072|| align=right|10,28|| align=right|4,520||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36613)||2000 QW145|| align=right|14,8|| align=right|2,801|| align=right|0,044|| align=right|6,52|| align=right|4,687||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|36614 Saltis||2000 QU148|| align=right|15,8|| align=right|2,369|| align=right|0,162|| align=right|1,80|| align=right|3,646||MBA||27. avgust 2000||Stockholm||A. Brandeker
|-
|(36615)||2000 QL149|| align=right|15,4|| align=right|2,423|| align=right|0,158|| align=right|1,68|| align=right|3,770||MBA||24. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36616)||2000 QZ149|| align=right|14,9|| align=right|2,437|| align=right|0,145|| align=right|6,07|| align=right|3,803||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36617)||2000 QJ150|| align=right|15,0|| align=right|2,800|| align=right|0,132|| align=right|6,86|| align=right|4,685||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36618)||2000 QB151|| align=right|15,0|| align=right|2,348|| align=right|0,129|| align=right|6,14|| align=right|3,596||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36619)||2000 QE151|| align=right|13,7|| align=right|2,263|| align=right|0,105|| align=right|3,83|| align=right|3,404||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36620)||2000 QM151|| align=right|13,7|| align=right|3,087|| align=right|0,244|| align=right|5,42|| align=right|5,424||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36621)||2000 QN151|| align=right|13,5|| align=right|2,675|| align=right|0,099|| align=right|7,87|| align=right|4,375||MBA||25. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36622)||2000 QE152|| align=right|15,6|| align=right|2,626|| align=right|0,216|| align=right|8,68|| align=right|4,256||MBA||28. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36623)||2000 QS155|| align=right|15,2|| align=right|2,698|| align=right|0,247|| align=right|11,97|| align=right|4,431||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36624)||2000 QA157|| align=right|11,2|| align=right|5,197|| align=right|0,021|| align=right|26,24|| align=right|11,85||JUT||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36625)||2000 QT158|| align=right|13,9|| align=right|2,671|| align=right|0,313|| align=right|12,79|| align=right|4,364||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36626)||2000 QN160|| align=right|15,2|| align=right|2,220|| align=right|0,141|| align=right|6,28|| align=right|3,308||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36627)||2000 QM165|| align=right|15,2|| align=right|2,614|| align=right|0,194|| align=right|3,67|| align=right|4,225||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36628)||2000 QV165|| align=right|14,6|| align=right|2,582|| align=right|0,023|| align=right|8,26|| align=right|4,149||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36629)||2000 QJ168|| align=right|16,3|| align=right|2,173|| align=right|0,046|| align=right|3,67|| align=right|3,202||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36630)||2000 QU170|| align=right|14,9|| align=right|2,265|| align=right|0,189|| align=right|2,67|| align=right|3,408||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36631)||2000 QZ170|| align=right|15,4|| align=right|2,454|| align=right|0,068|| align=right|5,15|| align=right|3,843||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36632)||2000 QB171|| align=right|14,9|| align=right|2,268|| align=right|0,090|| align=right|4,46|| align=right|3,415||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36633)||2000 QG171|| align=right|15,0|| align=right|2,588|| align=right|0,182|| align=right|3,14|| align=right|4,162||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36634)||2000 QP173|| align=right|15,4|| align=right|2,691|| align=right|0,130|| align=right|13,12|| align=right|4,414||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36635)||2000 QX173|| align=right|15,1|| align=right|2,426|| align=right|0,060|| align=right|5,71|| align=right|3,777||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36636)||2000 QP176|| align=right|16,4|| align=right|2,289|| align=right|0,065|| align=right|4,44|| align=right|3,463||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36637)||2000 QB179|| align=right|14,9|| align=right|2,709|| align=right|0,081|| align=right|3,90|| align=right|4,457||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36638)||2000 QO179|| align=right|15,2|| align=right|3,028|| align=right|0,059|| align=right|2,57|| align=right|5,268||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36639)||2000 QC183|| align=right|16,0|| align=right|2,538|| align=right|0,069|| align=right|1,26|| align=right|4,042||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36640)||2000 QR184|| align=right|15,9|| align=right|2,263|| align=right|0,098|| align=right|4,67|| align=right|3,404||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36641)||2000 QY185|| align=right|14,2|| align=right|2,989|| align=right|0,196|| align=right|14,78|| align=right|5,168||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36642)||2000 QU186|| align=right|15,4|| align=right|2,311|| align=right|0,081|| align=right|5,50|| align=right|3,513||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36643)||2000 QW188|| align=right|15,5|| align=right|2,292|| align=right|0,091|| align=right|4,28|| align=right|3,469||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36644)||2000 QR189|| align=right|15,2|| align=right|2,247|| align=right|0,149|| align=right|7,35|| align=right|3,368||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36645)||2000 QV189|| align=right|13,9|| align=right|2,680|| align=right|0,212|| align=right|7,05|| align=right|4,386||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36646)||2000 QZ191|| align=right|13,3|| align=right|3,101|| align=right|0,082|| align=right|9,17|| align=right|5,459||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36647)||2000 QD192|| align=right|14,6|| align=right|3,078|| align=right|0,109|| align=right|11,45|| align=right|5,400||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36648)||2000 QM195|| align=right|15,2|| align=right|3,031|| align=right|0,112|| align=right|6,70|| align=right|5,275||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36649)||2000 QR195|| align=right|14,6|| align=right|2,730|| align=right|0,317|| align=right|11,15|| align=right|4,509||MBA||26. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36650)||2000 QJ198|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,134|| align=right|2,72|| align=right|3,673||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36651)||2000 QR198|| align=right|16,1|| align=right|2,267|| align=right|0,100|| align=right|3,45|| align=right|3,412||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36652)||2000 QY198|| align=right|15,6|| align=right|2,660|| align=right|0,097|| align=right|2,16|| align=right|4,338||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36653)||2000 QF200|| align=right|16,2|| align=right|2,277|| align=right|0,159|| align=right|3,58|| align=right|3,434||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36654)||2000 QD202|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,096|| align=right|3,16|| align=right|4,106||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36655)||2000 QL202|| align=right|14,6|| align=right|2,576|| align=right|0,043|| align=right|9,18|| align=right|4,133||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36656)||2000 QS202|| align=right|14,1|| align=right|3,089|| align=right|0,190|| align=right|7,59|| align=right|5,428||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36657)||2000 QY202|| align=right|15,0|| align=right|2,534|| align=right|0,127|| align=right|3,47|| align=right|4,034||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36658)||2000 QG204|| align=right|15,4|| align=right|2,644|| align=right|0,043|| align=right|3,80|| align=right|4,299||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36659)||2000 QB205|| align=right|15,2|| align=right|3,059|| align=right|0,124|| align=right|1,33|| align=right|5,350||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36660)||2000 QF206|| align=right|15,2|| align=right|3,176|| align=right|0,182|| align=right|1,10|| align=right|5,658||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36661)||2000 QB208|| align=right|15,3|| align=right|2,701|| align=right|0,108|| align=right|3,02|| align=right|4,439||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36662)||2000 QT208|| align=right|15,0|| align=right|2,608|| align=right|0,111|| align=right|3,44|| align=right|4,211||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36663)||2000 QY210|| align=right|14,8|| align=right|3,089|| align=right|0,308|| align=right|20,72|| align=right|5,428||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36664)||2000 QN211|| align=right|15,1|| align=right|2,631|| align=right|0,125|| align=right|4,78|| align=right|4,266||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36665)||2000 QO211|| align=right|15,7|| align=right|2,634|| align=right|0,110|| align=right|1,02|| align=right|4,275||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36666)||2000 QA212|| align=right|15,4|| align=right|2,757|| align=right|0,044|| align=right|2,75|| align=right|4,577||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36667)||2000 QX212|| align=right|16,0|| align=right|2,419|| align=right|0,142|| align=right|1,78|| align=right|3,762||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36668)||2000 QC216|| align=right|14,6|| align=right|2,755|| align=right|0,143|| align=right|9,76|| align=right|4,573||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36669)||2000 QH217|| align=right|13,8|| align=right|3,136|| align=right|0,061|| align=right|16,39|| align=right|5,551||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36670)||2000 QM217|| align=right|13,4|| align=right|3,088|| align=right|0,142|| align=right|9,64|| align=right|5,424||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36671)||2000 QR217|| align=right|13,5|| align=right|3,075|| align=right|0,217|| align=right|10,61|| align=right|5,391||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|36672 Sidi||2000 QR220|| align=right|15,5|| align=right|2,675|| align=right|0,107|| align=right|1,95|| align=right|4,374||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36673)||2000 QG221|| align=right|14,0|| align=right|2,655|| align=right|0,116|| align=right|15,70|| align=right|4,325||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36674)||2000 QA222|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,141|| align=right|7,81|| align=right|3,490||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36675)||2000 QE222|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,170|| align=right|10,42|| align=right|4,576||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36676)||2000 QG222|| align=right|14,9|| align=right|2,532|| align=right|0,031|| align=right|10,84|| align=right|4,028||MBA||21. avgust 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(36677)||2000 QO224|| align=right|15,9|| align=right|2,574|| align=right|0,094|| align=right|14,59|| align=right|4,129||MBA||26. avgust 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36678)||2000 QJ228|| align=right|16,2|| align=right|2,294|| align=right|0,074|| align=right|3,81|| align=right|3,474||MBA||31. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36679)||2000 QH231|| align=right|15,5|| align=right|2,774|| align=right|0,103|| align=right|3,17|| align=right|4,621||MBA||29. avgust 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36680)||2000 RK1|| align=right|15,8|| align=right|2,216|| align=right|0,168|| align=right|4,89|| align=right|3,298||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36681)||2000 RQ1|| align=right|14,8|| align=right|2,363|| align=right|0,115|| align=right|12,83|| align=right|3,631||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36682)||2000 RZ1|| align=right|14,5|| align=right|2,449|| align=right|0,107|| align=right|4,49|| align=right|3,831||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36683)||2000 RG2|| align=right|16,2|| align=right|2,554|| align=right|0,131|| align=right|2,49|| align=right|4,081||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36684)||2000 RJ2|| align=right|15,9|| align=right|2,528|| align=right|0,201|| align=right|2,33|| align=right|4,019||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36685)||2000 RC3|| align=right|15,5|| align=right|2,724|| align=right|0,128|| align=right|2,11|| align=right|4,496||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36686)||2000 RH4|| align=right|14,0|| align=right|2,344|| align=right|0,075|| align=right|7,50|| align=right|3,589||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36687)||2000 RR4|| align=right|15,4|| align=right|2,294|| align=right|0,150|| align=right|4,63|| align=right|3,473||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36688)||2000 RU4|| align=right|15,3|| align=right|2,957|| align=right|0,032|| align=right|1,74|| align=right|5,083||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36689)||2000 RM5|| align=right|14,5|| align=right|2,408|| align=right|0,143|| align=right|5,40|| align=right|3,736||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36690)||2000 RD7|| align=right|14,3|| align=right|2,596|| align=right|0,140|| align=right|2,38|| align=right|4,183||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36691)||2000 RH7|| align=right|14,0|| align=right|2,307|| align=right|0,023|| align=right|4,26|| align=right|3,504||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36692)||2000 RH10|| align=right|15,1|| align=right|2,516|| align=right|0,191|| align=right|4,71|| align=right|3,989||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36693)||2000 RT14|| align=right|15,0|| align=right|2,759|| align=right|0,165|| align=right|8,69|| align=right|4,582||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36694)||2000 RT15|| align=right|13,7|| align=right|2,977|| align=right|0,101|| align=right|9,29|| align=right|5,137||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36695)||2000 RB16|| align=right|14,8|| align=right|2,238|| align=right|0,172|| align=right|4,90|| align=right|3,347||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36696)||2000 RX16|| align=right|14,2|| align=right|2,336|| align=right|0,121|| align=right|6,06|| align=right|3,570||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36697)||2000 RC17|| align=right|14,0|| align=right|3,120|| align=right|0,123|| align=right|8,24|| align=right|5,510||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36698)||2000 RN17|| align=right|15,2|| align=right|2,320|| align=right|0,045|| align=right|6,23|| align=right|3,534||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36699)||2000 RQ17|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,033|| align=right|8,45|| align=right|4,495||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36700)||2000 RT17|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,116|| align=right|5,79|| align=right|3,367||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36701)||2000 RY17|| align=right|14,7|| align=right|2,678|| align=right|0,171|| align=right|5,71|| align=right|4,381||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36702)||2000 RC18|| align=right|14,7|| align=right|2,562|| align=right|0,126|| align=right|8,91|| align=right|4,100||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36703)||2000 RO23|| align=right|14,7|| align=right|2,718|| align=right|0,107|| align=right|4,00|| align=right|4,481||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36704)||2000 RQ23|| align=right|15,5|| align=right|2,602|| align=right|0,114|| align=right|2,90|| align=right|4,196||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36705)||2000 RE25|| align=right|13,9|| align=right|2,621|| align=right|0,136|| align=right|11,94|| align=right|4,243||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36706)||2000 RK29|| align=right|14,2|| align=right|2,678|| align=right|0,163|| align=right|9,06|| align=right|4,382||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36707)||2000 RP29|| align=right|14,4|| align=right|2,781|| align=right|0,092|| align=right|8,01|| align=right|4,636||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36708)||2000 RG30|| align=right|14,7|| align=right|2,354|| align=right|0,123|| align=right|6,53|| align=right|3,610||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36709)||2000 RO30|| align=right|14,7|| align=right|2,740|| align=right|0,127|| align=right|8,70|| align=right|4,534||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36710)||2000 RR31|| align=right|15,0|| align=right|2,651|| align=right|0,151|| align=right|4,40|| align=right|4,315||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36711)||2000 RF33|| align=right|14,6|| align=right|2,311|| align=right|0,070|| align=right|3,16|| align=right|3,512||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36712)||2000 RS33|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,085|| align=right|6,17|| align=right|3,674||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36713)||2000 RV33|| align=right|13,9|| align=right|2,898|| align=right|0,121|| align=right|10,28|| align=right|4,932||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36714)||2000 RK35|| align=right|15,1|| align=right|2,717|| align=right|0,112|| align=right|12,37|| align=right|4,477||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36715)||2000 RG39|| align=right|15,4|| align=right|2,264|| align=right|0,158|| align=right|5,12|| align=right|3,406||MBA||6. september 2000||Elmira||A. J. Cecce
|-
|(36716)||2000 RU39|| align=right|14,6|| align=right|2,683|| align=right|0,147|| align=right|13,78|| align=right|4,394||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36717)||2000 RY40|| align=right|14,5|| align=right|2,527|| align=right|0,203|| align=right|8,87|| align=right|4,016||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36718)||2000 RK41|| align=right|12,8|| align=right|3,049|| align=right|0,192|| align=right|9,60|| align=right|5,323||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36719)||2000 RC42|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,073|| align=right|14,41|| align=right|4,024||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36720)||2000 RE42|| align=right|14,8|| align=right|2,594|| align=right|0,152|| align=right|10,05|| align=right|4,176||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36721)||2000 RK42|| align=right|13,2|| align=right|3,085|| align=right|0,188|| align=right|8,53|| align=right|5,418||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36722)||2000 RZ42|| align=right|14,2|| align=right|2,592|| align=right|0,126|| align=right|9,98|| align=right|4,172||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36723)||2000 RE43|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,087|| align=right|6,13|| align=right|3,518||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36724)||2000 RS43|| align=right|12,5|| align=right|3,122|| align=right|0,147|| align=right|13,97|| align=right|5,515||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36725)||2000 RB45|| align=right|13,6|| align=right|2,558|| align=right|0,129|| align=right|13,57|| align=right|4,091||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36726)||2000 RS46|| align=right|13,8|| align=right|3,189|| align=right|0,180|| align=right|5,85|| align=right|5,694||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36727)||2000 RV46|| align=right|13,8|| align=right|2,664|| align=right|0,138|| align=right|13,35|| align=right|4,347||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36728)||2000 RD47|| align=right|14,0|| align=right|3,011|| align=right|0,122|| align=right|11,74|| align=right|5,225||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36729)||2000 RV47|| align=right|13,7|| align=right|2,606|| align=right|0,125|| align=right|10,70|| align=right|4,207||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36730)||2000 RV48|| align=right|12,5|| align=right|3,166|| align=right|0,093|| align=right|14,12|| align=right|5,633||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36731)||2000 RR50|| align=right|14,0|| align=right|2,225|| align=right|0,100|| align=right|3,28|| align=right|3,318||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36732)||2000 RS50|| align=right|15,1|| align=right|2,358|| align=right|0,237|| align=right|1,01|| align=right|3,621||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36733)||2000 RY51|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,167|| align=right|4,23|| align=right|5,632||MBA||5. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36734)||2000 RZ54|| align=right|14,5|| align=right|2,463|| align=right|0,147|| align=right|10,71|| align=right|3,865||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36735)||2000 RF55|| align=right|12,7|| align=right|3,092|| align=right|0,213|| align=right|14,41|| align=right|5,436||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36736)||2000 RX58|| align=right|15,3|| align=right|3,085|| align=right|0,182|| align=right|2,20|| align=right|5,418||MBA||7. september 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(36737)||2000 RP60|| align=right|14,5|| align=right|2,688|| align=right|0,104|| align=right|14,10|| align=right|4,407||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36738)||2000 RC61|| align=right|14,7|| align=right|2,374|| align=right|0,119|| align=right|6,35|| align=right|3,658||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36739)||2000 RG61|| align=right|14,3|| align=right|3,035|| align=right|0,057|| align=right|3,58|| align=right|5,287||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36740)||2000 RQ61|| align=right|14,9|| align=right|2,464|| align=right|0,117|| align=right|5,14|| align=right|3,866||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36741)||2000 RL62|| align=right|12,2|| align=right|3,168|| align=right|0,153|| align=right|24,34|| align=right|5,639||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36742)||2000 RM62|| align=right|14,4|| align=right|3,094|| align=right|0,179|| align=right|2,57|| align=right|5,443||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36743)||2000 RO62|| align=right|14,1|| align=right|2,846|| align=right|0,120|| align=right|5,76|| align=right|4,801||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36744)||2000 RB63|| align=right|15,3|| align=right|2,299|| align=right|0,162|| align=right|4,37|| align=right|3,484||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36745)||2000 RC64|| align=right|14,2|| align=right|2,593|| align=right|0,198|| align=right|7,45|| align=right|4,175||MBA||3. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36746)||2000 RX64|| align=right|16,1|| align=right|2,210|| align=right|0,073|| align=right|1,25|| align=right|3,285||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36747)||2000 RK65|| align=right|14,8|| align=right|2,535|| align=right|0,081|| align=right|8,09|| align=right|4,035||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36748)||2000 RR65|| align=right|13,7|| align=right|2,733|| align=right|0,154|| align=right|12,18|| align=right|4,517||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36749)||2000 RW65|| align=right|14,9|| align=right|2,302|| align=right|0,170|| align=right|4,89|| align=right|3,491||MBA||1. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(36750)||2000 RR68|| align=right|14,0|| align=right|2,460|| align=right|0,069|| align=right|7,85|| align=right|3,857||MBA||2. september 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov